Tyre ist der Name folgender Orte:

 Tyre (New York), Stadt im Seneca County, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Tyros, Stadt im Libanon (englisches Exonym)

Tyre ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Tyre, Lord Tyre, schottischer Anwalt
 Nedra Tyre (1921–1990), US-amerikanische Bibliothekarin und Schriftstellerin
 Wilma Tyre, Geburtsname von Wilma Reid (* um 1935), schottische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Thyra Danebod